STR är en förkortning av flera betydelser:

 Scuderia Toro Rosso
 Short Tandem Repeats
 Sveriges Trafikutbildares Riksförbund
 IATA:s kod för Echterdingen Airport, Stuttgart, Tyskland.